Ansoldi ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Ansoldi (1913–1999), italienischer Filmschaffender und Fototechniker
 Luca Ansoldi (* 1982), italienischer Eishockeyspieler
 Max Ansoldi (* 1975), italienischer Eishockeyspieler